Московский драматический театр — наименование различных действующих и прекративших своё существование драматических театров Москвы.
 Московский драматический театр — театр, основанный В. С. Смышляевым в 1933 году, известен как Московский драматический театр под руководством Смышляева; был расформирован в 1936 году
 Московский драматический театр — театр, созданный в 1936 году на основе Нового театра, существовавшего с 1932 года и, в свою очередь, организованного на базе Студии Малого театра; известен также как Московский драматический театр под руководством Ф. Н. Каверина. Последняя премьера — 26 февраля 1944 года «Генерал Брусилов», поставлена в зале на Таганке. В том же году прекратил свою деятельность.
 Московский драматический театр — такое название носил с 1946 по 1968 год нынешний Театр на Малой Бронной
 Передвижной фронтовой Московский драматический театр — театр в годы Великой Отечественной войны дислоцировавшийся при школе летчиков им. В. П. Чкалова в Борисоглебске

См. также 
 Московский драматический театр «АпАРТе»
 Московский драматический театр «Бенефис» под руководством Анны Неровной
 Московский драматический театр «Модернъ»
 Московский драматический театр имени А. С. Пушкина
 Московский драматический театр им. К. С. Станиславского
 Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой
 Московский драматический театр имени Рубена Симонова
 Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя
 Московский драматический театр на Малой Бронной
 Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
 Московский губернский драматический театр

Примечания